Marienburg kan syfta på:

Marienburg – det tyska namnet på en borg i den nuvarande polska staden Malbork, se ordensborgen Malbork
Fördraget i Marienburg – mellan Sverige och Brandenburg juni 1656 i nuvarande polska staden Malbork

Geografi

Lettland 

 Marienburg – historiskt namn på en stad, se Alūksne

Polen 

 Marienburg –  en stad i norra Polen i regionen Żuławy, se Malbork

Surinam 

 Mariënburg, ort, Commewijne,

Se även
Marienborg

Robotskapade Lettlandförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar